Beschweren steht für:
sich beschweren: eine Beschwerde vorbringen
 ein Gewicht zufügen
 Beschweren (Textil) in der Textiltechnik
Siehe auch:
Beschwer
 Wir kommen um uns zu beschweren